Nevada steht für:
 Nevada, Bundesstaat in den Vereinigten Staaten
 eine Gattung in der Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)
 Nevada (Band), eine portugiesische Schlagerband beim Grand Prix Eurovision 1987
 eine Bezeichnung für ein Kombimodell des Automobilherstellers Renault, siehe Renault 21
 einen Codename für die Nachfolgeversion des Betriebssystems Solaris 10
 USS Nevada, Kriegsschiffe der United States Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nevada (Illinois), im Livingston County
 Nevada (Indiana), im Tipton County
 Nevada (Iowa), im Story County
 Nevada (Kalifornien)
 Nevada (Kentucky), im Mercer County
 Nevada (Mississippi)
 Nevada (Missouri), im Vernon County
 Nevada (Ohio), im Wyandot County
 Nevada (Texas), im Collin County
 Nevada City (Kalifornien)
 Nevada City (Montana)

in Spanien:
 Nevada (Spanien), Gemeinde

Nevada ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Nevada (1859–1940), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Mignon Nevada (1886–1971), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)

Nevada ist der Name folgender Kunstwerke:
 Nevada (Clint McCullough), Roman
 Nevada (John Waters), Western
 Nevada (Film), Western von William A. Wellman (1948)

Siehe auch:

 Nevada County
 Sierra Nevada